Eugène Pébellier peut désigner :

 Eugène Pébellier (1866-1952), homme politique français ;
 Eugène Pébellier (1897-1968), homme politique français.